Trattato di Toruń (1411) (Prima Pace di Toruń), firmato dall'Unione polacco-lituana e dall'Ordine teutonico
Trattato di Toruń (1466) (Seconda Pace di Toruń), firmato da Polonia, Prussia, Pomerania e Ordine teutonico

Pagine correlate 
 Toruń (disambigua)